GLCE () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 617 амінокислот, а молекулярна маса — 70 101.

Кодований геном білок за функцією належить до ізомераз. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки